Sauerwiesenbach ist ein Gewässername:

 Sauerwiesenbach (Albach), linker Oberlauf der Albach (zur Fränkischen Saale) bis in Großbardorf, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Sauerwiesenbach oder Wiesengraben (Sommerbach), linker Oberlauf des Sommerbachs (zur Horloff) bis vor Weckesheim, Stadt Reichelsheim, Wetteraukreis, Hessen
 Sauerwiesenbach (Winterlauter), rechter Zufluss der Winterlauter nordwestlich des Warthofes, Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Sauerwiesengraben